Плохов, Павел Львович (писал под псевдонимом Ордынский; 1882—?) — русский писатель.
 Плохов, Алексей Александрович (1921—2006) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Плохова, Клавдия Степановна (род. 1924) — Герой Социалистического Труда, трактористка совхоза «Кутузовский».

См. также 
 Плоховская
 Плоховы
 Плоховка